Jerzy Słomiński (ur. 1948) – polski inżynier, działacz partyjny i samorządowiec, prezydent Żyrardowa (1985–1988)
 Jerzy Słomiński (ur. 1957) – polski muzyk bębniarz